Abington kan avse:

Geografi

Australien

 Abington Creek – en creek i New South Wales
 Abington Reef – ett rev i Korallhavsöarna

Irland

 Abington, County Limerick

Storbritannien

 Abington, South Lanarkshire, Skottland
 Abington Pigotts – en parish i grevskapet Cambridgeshire
 Great Abington – en parish i grevskapet Cambridgeshire
 Little Abington – en parish i grevskapet Cambridgeshire

USA

 Abington, Massachusetts
 Abington Township, Montgomery County, Pennsylvania

Personer
 Frances Abington (1737–1815), en brittisk skådespelerska
 Henry Abington (1418–1497), en engelsk musiker

Se även
 Abington Township
 Abingdon